A 2016-os GP3-szezon volt a sorozat történetének hetedik szezonja. A címvédő a francia Esteban Ocon, aki erre az évre a DTM-be szerződött, majd idény közben bemutatkozott a Formula–1-ben is. A csapatok közül az ART Grand Prix 2015 után ismét címvédő.

A sorozatban ebben az évben debütált India (Mahaveer Raghunathan), Malajzia (Akash Nandy) és Szlovákia (Richard Gonda).

Szabályváltozások
 Az új szezonra csupán csak hét csapat nevezhetett, viszont immáron már négy autóval.
 Bemutatkozik az új GP3/16 kasztni, amelyet szintén a Dallara fejlesztett ki. A következő generációs autókat 2019-ben fogják bevezetni.

Tesztek

Előszezoni tesztek

A szezont megelőzően egy háromnapos és két kétnapos tesztet tartottak Estoriban, Valenciában és Barcelonában. Mivel a tesztek délelőtti és délutáni szakaszból álltak, ezért a körszámnál az első szám a délelőtt, a második a délután teljesített köröket jelenti. Vastaggal azt a körszámot jelenítjük meg, mely szekció során a pilóta elért a feltüntetett köridőt.

Utószezoni teszt 

Az edzéseket két részletben, délelőtt és délután tartották.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár
A új naptárat 2016 márciusában adták ki, amely kilenc versenyhétvégéből és 18 futamból fog állni.

Eredmények

A bajnokság eredménye 
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Versenyzők 

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Konstruktőrök 

A versenyeket követően a csapatok a legjobb három célba érő autójukkal szerezhettek pontot.

Kapcsolódó szócikkek
 2016-os GP2-szezon

Források

Külső hivatkozások 
 A GP3 hivatalos honlapja

GP3
Gp3